SMSware – rodzaj licencji oprogramowania, w której aby móc skorzystać z programu, należy wysłać wiadomość SMS na podany numer telefonu.

Zobacz też 
 Beerware

Licencje oprogramowania